Hudson kan referere til

 Hudson River – en flod i delstaten New York i USA, skiller New York City fra New Jersey
 Lockheed Ventura – et 2-motors propeldrevet bombefly fra amerikanske Lockheed (1938)
 Henry Hudson – en engelsk opdagelsesrejsende og sejler (1565–1611)